Зеф (), в современной транскрипции обычно Зет — сын Зевса и Антиопы, брат Амфиона.

В противоположность своему брату, Зет изображается простым, грубым пастухом и охотником. Когда неузнанная им мать просила о помощи, отказал ей, но Амфион помог. Они оба вместе умертвили Дирку, преследовавшую их мать, а также своего деда Лика, мужа Дирки, царствовавшего в Фивах, после чего завладели этим городом и окружили его стеной. Женился на Фиве. Поссорился с братом из-за его лиры. Муж Аэдоны, отец Итила. По другой версии, муж Фивы.

Его гробница в Фивах. В Фивах показывали общую могилу братьев.

Примечания

Литература 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Беотии
Близнечные мифы